Термин Лю́двиг VI может относиться к:

 Людвиг VI Римлянин, герцог Верхней Баварии в 1349—1351 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VI (курфюрст Пфальца) (1539—1583) — курфюрст Пфальца из династии Виттельсбахов c 1576 до 1583 год.
 Людвиг VI (ландграф Гессен-Дармштадта) (1630—1678) — ландграф Гессен-Дармштадта с 1661 года

См. также 

 Людовик VI Толстый (1081/1078−1137) — король Франции в 1108—1137 годах (династия Капетингов)
 Людовик VI, Генрих-Жозеф Бурбон Конде (1756—1830) — последний в роду Конде.